Торма:

Россия
 Торма — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Торма — озеро в Иволгинском районе Республики Бурятия.

Эстония
 Торма — бывшая волость в Эстонии.
 Торма — посёлок в уезде Йыгевамаа, Эстония.

Персоналии 
 Торма, Юлиус (1922—1991) — венгерский боксёр, выступавший за Чехословакию.